Bryaxis peut désigner :
 Bryaxis, sculpteur grec né dans la première moitié du  ;
 Bryaxis Kugelann, 1794, genre de coléoptères de la famille des Staphylinidae ;
 Bryaxis Sars, 1902, genre de crustacés copépodes de la famille des Aetideidae, préoccupé par le nom précédent et remplacé par Bryaxona Strand, 1929 désormais synonyme de Comantenna Wilson, 1924.